Modo Hockey 2010/2011 var Modo Hockey:s 35:e säsong i Elitserien i ishockey.

Silly Season 

Alla datum är från 2010.

 13 april
 Anton Hedman skriver på ett tvåårskontrakt.
 15 april
 Jacob Blomqvist skriver på ett tvåårskontrakt.
 Tuomas Tarkki skriver på ett tvåårskontrakt.
 16 april
 Robert Rosén skriver på ett tvåårskontrakt.
 19 april
 Charlie Cook skriver på ett ettårskontrakt.
 20 april
 Nicklas Dahlberg skriver på ett ettårskontrakt.
 22 april
 Daniel Josefsson skriver på ett ettårskontrakt.
 28 april
 Nicklas Danielsson skriver på ett tvåårskontrakt.
 26 maj
 John Westin skriver på ett treårskontrakt.
 14 juni
 Byron Ritchie skriver på ett ettårskontrakt.
 23 juli
 Niko Dimitrakos skriver på ett ettårskontrakt.

Ordinarie säsong

Ställning

Spelschema

Spelarstatistik

Utespelare 

</div>

</div>

Målvakter 

</div>

</div>

Transaktioner 

</div>

Lämnar under säsongen Namn=Niko Dimitrakos
Nytt lag=?

Lämnar under säsongen Namn=Charlie Cook
Nytt lag=?

Laguppställning (bekräftade spelare)

Vanligaste startfemman

Källor 

Sport i Sverige 2010
Sport i Sverige 2011
2010/2011
Ishockeysäsongen 2010/2011 efter lag